Европски атлетичари месеца награда је коју од 2007. додељује Европска атлетска асоцијација (EAA) атлетичарима који су у датом месецу остварили врхунске резултате на атлетским такмичењима у обе конкуренције.

Добитници

Вишеструки добитници 
У овој табели су атлетичари који су ову награду добили најмање четири пута (закључно са августом 2019).

Спољашње везе 
 сајт ЕАА
 Званични сајт

Награде у атлетици